Легион XXI «Рапакс» () — римский легион, сформированный Октавианом в 31 г. до н. э.. Был разгромлен в Паннонии в 92 году. Символ легиона — козерог.

Основание 
Сформирован по приказу Октавиана сразу после битвы при Акции. Возможно, что формировался из солдат легионов Марка Антония. При формировании получил наименование Rapax («Хищник»).

Боевой путь 

В 25 — 13 годах до н. э. легион скорее всего участвовал в кантабрийской войне в Испании.

Участвовал в захвате Реции в составе армии Тиберия, где встал лагерем в 15 году до н. э. в Регина Кастра (совр. Регенсбург, Германия).

В 6 году участвует в кампании против маркоманов на Дунае в составе армии Тиберия.

После трагедии в Тевтобургском Лесу легион переводят в Ксантен (Германия), где, вместе с легионом V Alaudae, двадцать первый легион выполняет полицейские функции по надзору за батавами и кубернами. Участвует в кампании Германика.

В 21 году легион принимает участие в подавлении восстания туронов в Галлии.

Во времена Калигулы принимает участие в его германской кампании.

В 69 году поддержал Вителлия, совершил марш на Рим, сражался при Бедриаке и при Кремоне.

Во время подавления восстания батавов в 70 году сражался в армии Петиллия Цериалиса вместе с легионом XIII Gemina в в битве при Трире и при Ксантене.

После подавления восстания расположился лагерем в Бонне (совр. Бонн, Германия), а в 83 году был отправлен в Могунтиак (совр. Майнц, Германия).

В 89 году поддержал Антония Сатурнина при его попытке поднять восстание, которое было жестоко подавлено; легионы, его поддержавшие, отправлены в наказание на самые тяжелые участки провинций. Двадцать первый легион был отправлен в Паннонию.

Расформирование 

В 92 году был разбит сарматами на Среднем Дунае.

См. также 
 Список римских легионов

Ссылки 
 Легион на livius.org
 Р.Канья «Легион» Краткое описание истории различных легионов на портале XLegio.
 Римская Слава Античное военное искусство

Легионы Древнего Рима